KC se može odnositi na:

 Kalcitonin, hormon
 CXCL1, citokin